Хамфри (, реже Humphry), передаётся также как Хэмфри, Хемфри, Гемфри — английская фамилия и мужское имя (соответствующее немецкому имени Гунфрид, Hunfrid):

 Хамфри Ланкастерский, герцог Глостер — член королевского дома Ланкастеров, регент Англии во время Столетней войны.
 Хамфри, Дерек (род. 1930) — британский и американский журналист.
 Хамфри, Джордж Мэгоффин (1890—1970) — американский политик, юрист, предприниматель, 55-й министр финансов США.
 Хамфри, Дорис (1895—1958) — американская танцовщица, педагог и хореограф, новатор в области современного танца.
 Хамфри, Крид (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Хамфри, Майкл (род. 1996) — американский баскетболист.
 Хамфри, Таша (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Хамфри, Терин (род. 1986) — американская гимнастка (спортивная гимнастика).
 Хамфри, Хьюберт Хорейшо — вице-президент США в 1965—1969
 Хамфри — кот трёх британских премьер-министров